Mühe

 steht als Synonym für Anstrengung;

 bezeichnet als Name Mühe (Alte Aue), indirekter Nebenfluss der Medem in Nord-Niedersachsen.

Mühe ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Mühe (* 1979), deutscher Fotograf
 Anna Maria Mühe (* 1985), deutsche Schauspielerin
 Bianca Mühe (* 1974), deutsche Fußballspielerin
 Daniel Mühe (* 1993), deutscher Schauspieler und Musiker
 Erich Mühe (1938–2005), deutscher Chirurg
 Hansgeorg Mühe (* 1929), deutscher Musikwissenschaftler und Komponist
 Karl-Heinz Mühe (* 1949), deutscher Politiker (SPD)
 Klaus Mühe, deutscher Politiker (SED)
 Konrad Mühe (* 1982), deutscher Künstler
 Lotte Mühe (1910–1981), deutsche Schwimmerin
 Ludwig Mühe (1891–1958), deutscher Polizeidirektor und SS-Führer
 Richard Mühe (1929–2009), deutscher Uhrmacher und Physiker
 Ulrich Mühe (1953–2007), deutscher Schauspieler
 Wilhelm Mühe (1882–1966), deutscher Ministerialbeamter

Siehe auch: